Simona Halep era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Serena Williams.

Viktoryja Azaranka ha sconfitto in finale la Williams con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (finale)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (ritirata)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Roberta Vinci (ritirata, quarto turno)
  Venus Williams (secondo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Sara Errani (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Elina Svitolina (terzo turno)
 Karolína Plíšková (semifinale)
 Jelena Janković (quarto turno)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Johanna Konta (quarto turno)
 Samantha Stosur (quarto turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (terzo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Monica Niculescu (terzo turno)

Wildcard 

  Samantha Crawford (primo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)

 Alison Riske (primo turno)
 Shelby Rogers (secondo turno)
 Heather Watson (secondo turno)
 Zhang Shuai (terzo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (quarto turno)
  Nicole Gibbs (quarto turno)
  Kurumi Nara (terzo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)
  Pauline Parmentier (ritirata, primo turno)

 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
 Laura Siegemund (secondo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Taylor Townsend (primo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Lucky loser
  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2016
WTA Tour 2016